Zkratka PKD může mít některý z těchto významů:
 polycystic kidney disease (polycystická nemoc ledvin, polycystická choroba ledvin), genetická choroba způsobující abnormální výskyt a růst cyst v ledvinách
 proliferative kidney disease, zhoubná parazitická choroba ledvin u ryb, způsobená hlístečkou Tetracapsuloides bryosalmonae
 pyruvate kinase deficiency, nedostatek pyruvátkinázy
 paroxysmal kinesigenic dyskinesia, též paroxysmal kinesigenic choreathetosis (PKC), hyperkinetická porucha hybnosti
 pozdní komplikace diabetu
 Protein kinase D, kináza
 polykrystalický diamant, syntetický diamant
 pKd, též , disociační konstanta
 partly knocked-down, stupeň rozložení vozů nebo dílů v montážním setu
 Škoda PKD, pojízdné dieselové kompresorové soustavy PKD 4, PKD 6, PKD 12, PKD 121 atd.
 PKD, s.r.o., strojírenská firma z Dačic, nástupce národního a státního podniku Průmyslový kombinát Dačice, založeného roku 1961
 Paramount's Kings Dominion, od roku 2006 Kings Dominion, zábavní park v Doswellu ve Virginii v USA
 Parker Drilling Company, americká vrtná společnost
 pánský kožený doutník, penis
 Polska Klasyfikacja Działalności, polská klasifikace aktivit, klasifikace typů typů sociálně-ekonomických činností
 Przeworska Kolej Dojazdowa, Piotrkowska Kolej Dojazdowa, polské úzkorozchodné dráhy
 Municipal–Konshok Field Airport, Park Rapids, Minnesota, IATA kód letiště
 Philip K. Dick, americký spisovatel science-fiction

Reference